Сражение за Баликпапан:
 Сражение за Баликпапан (1942)
 Сражение за Баликпапан (1945)